Љиљана Билуш је била југословенска и хрватска редитељка.

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|14
|1
|15
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1964. || Ноктурно у Гранд хотелу (ТВ филм) || /
|-
| 1964. || Убиство на позорници (ТВ филм) || /
|-
| 1964. || Пред сваким прагом (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Тај дуги, дуги пут (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Сасвим мало скретање (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Један и три (ТВ филм) || /
|-
| 1966. || Наставак слиједи (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Тврдица (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Ђавољи реп (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Лаура (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Кратак сусрет (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Трансакција (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Посмртно звоно (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Ратници и босоноги (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Брак је увијек рискантна ствар (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Хрватски редитељи
Југословенски редитељи